Schlegelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Schlegelberger (* 1956), deutsche Humangenetikerin und Hochschullehrerin
 Bruno Schlegelberger (* 1934), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Franz Schlegelberger (1876–1970), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP), Justizminister
 Günther Schlegelberger (1909–1974), deutscher Botschafter
 Hartwig Schlegelberger (1913–1997), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP, später CDU), Finanz- und Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Schlegelberger-Konferenz
 Schlegelberg